Les élections municipales espagnoles ont eu lieu le  à Barcelone.

Résultats par liste

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  MUNICIPALES / MAYO 2015 Résultats des élections

2015
Politique en mai 2015
2015 en Catalogne
Municipales